Die 49. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Verbände 
  49. Reserve-Division (Deutsches Kaiserreich)
  49. Division (Königreich Italien)
  49. Division (Japanisches Kaiserreich)
  49. Infanteriedivision (Osmanisches Reich)
  49th (West Riding) Infantry Division (Vereinigtes Königreich)
  49th Infantry Division (Vereinigte Staaten)
  49. Schützendivision (Sowjetunion), 1941 an der Kesselschlacht bei Smolensk beteiligt
  49. Division (Zweite Spanische Republik), Verband der Republikanischen Armee

Gepanzerte Verbände 
  49th Armored Division (Vereinigte Staaten)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern